Liberman ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Liberman (1912–1999), US-amerikanischer Herausgeber, Maler und Bildhauer
 Alvin Liberman (1917–2000), US-amerikanischer Psychologe
 Anatoly Liberman (* 1937), russisch-amerikanischer Linguist und Mediävist
 Jewsei Grigorjewitsch Liberman (1897–1981), sowjetischer Ökonom
 Nira Liberman, Psychologin
 Raquel Liberman (1900–1935), Prostituierte und Zeugin gegen Zwi Migdal
 Sylvain Liberman (1934–1988), französischer Physiker
 Tetyana Liberman, bürgerlicher Name der ukrainischen Sängerin Tina Karol

Siehe auch:
 Liebermann
 Libermann
 Lieberman

pl:Liberman